Понпеї:
 Понпеї — штат, що входить до складу Федеративних Штатів Мікронезії.
 Понпеї — острів в Мікронезії, на якому розташований однойменний штат.
 Понпеї — мікронезійський народ, що проживає на острові Понпеї в ФШМ.
 Понпейська мова — мова народу понпеї (Федеративні Штати Мікронезії), відноситься до мікронезійських.